Auweiher ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Gerhofer Auweiher, Weiherkette am Lauf des Gerbachs bis zur Rotach vom Gerhof von Ellenberg bis zur Aumühle von Wört, beide Orte im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Auweiher (Ober-Beerbach), Stillgewässer in Ober-Beerbach, Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Auweiher (Rötlbach), Gewässer im Landkreis Starnberg

von Naturschutzgebieten:
 Auweiher (Naturschutzgebiet, Landkreis Ravensburg), Naturschutzgebiet im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
 Auweiher (Naturschutzgebiet, Ostalbkreis), Naturschutzgebiet im Ostalbkreis in Baden-Württemberg